Laudemio puede referirse a:

 En derecho civil el laudemio o luismo, es un derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas a censo perpetuo o enfiteusis.

 Laudemio también es un lago italiano.